Zapaticos del Señor puede referirse a:
El nombre común de la planta Anagallis arvensis.
El nombre común de la planta Fedia cornucopiae.
El nombre común de la planta Fumaria capreolata.
El nombre común de la planta Fumaria officinalis.
El nombre común de la planta Lamium amplexicaule.
El nombre común de la planta Sarcocapnos enneaphylla.
El nombre común de la planta '''''Sarcocapnos baetica.